Condado de Lee es la denominación de diversos condados en los Estados Unidos:

 Condado de Lee (Alabama) 
 Condado de Lee (Arkansas)
 Condado de Lee (Carolina del Norte) 
 Condado de Lee (Carolina del Sur) 
 Condado de Lee (Florida) 
 Condado de Lee (Georgia) 
 Condado de Lee (Illinois) 
 Condado de Lee (Iowa) 
 Condado de Lee (Kentucky) 
 Condado de Lee (Misisipi) 
 Condado de Lee (Texas) 
 Condado de Lee (Virginia)